Сполас (греч. Σπολάς) — древнегреческий и древнемакедонский панцирь, иногда его отождествляют с линотораксом. Употреблялся гипаспистами — вспомогательными пехотинцами тяжелой конницы в древнемакедонский армии. Предполагается, что материалом для него послужило вываренное в соляном растворе или проклеенное в несколько слоев льняное полотно. Другой вариант — кожаный панцирь. Использование споласа позволяло сделать снаряжение пехотинца легче, по сравнению с ношением бронзовой кирасы.

См. также 
 Лорика линтеа

Литература 
 Nicholas Sekunda: The Ancient Greeks. Armies of Class. Greece 5th and 4th Centuries BC (= Osprey Military. Elite Series. 7). Osprey Publishing, London 1986, ISBN 0-85045-686-X, S. 14.

 
Доспехи